Maures steht für:
 Maures (Wein) (bis 2009: vin de pays des Maures), geschützte Herkunftsbezeichnung für Wein aus dem Département Var
 Massif des Maures, kurz auch Les Maures, Gebirgszug in der Provence, Südfrankreich

Maurès ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic (1730–1800), französischer Generalleutnant und Militärgouverneur

Siehe auch:
 Mauren
 Maure
 Le Cannet-des-Maures, La Londe-les-Maures